Доронкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Доронкино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Доронкино — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.